Боннель - фамилия и топоним:

 Боннель, Жозеф (1939—2018) — французский футболист, полузащитник.

 Боннель — город в департаменте Ивелин, Франция.

См. также 
 Бонне